Kaisar steht für:
 einen Ehrentitel im Byzantinischen Reich, siehe Caesar (Titel) #Kaisar
 einen kasachischen Fußballverein, siehe Qaisar Qysylorda

Kaisar ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Puti Kaisar-Mihara (* 1986), österreichische Schauspielerin und Fotomodel

Siehe auch:
 Band-e Kaisar